Lucrezia de' Medici è il nome di quattro personaggi del ramo principale della famiglia Medici.
 Nannina de' Medici (1448-1493), figlia di Piero di Cosimo de' Medici e Lucrezia Tornabuoni, moglie di Bernardo Rucellai;
 Lucrezia di Lorenzo de' Medici (1470-1553), figlia di Lorenzo de' Medici e di Clarice Orsini e moglie di Jacopo Salviati;
 Lucrezia di Cosimo I de' Medici (1545-1561), figlia di Cosimo I e di Eleonora di Toledo;
 Lucrezia de' Medici (1572-1574), figlia di Francesco I de' Medici e Giovanna d'Austria.